Hugues Jannel (1985 - ), joueur de basket-ball professionnel français ;

 Didier Jannel (1965 -), directeur sportif (cyclisme) français.